Crissé, een Frans dorp
Crisse (striptekenaar), een Belgische striptekenaar